«Александрия» — название ряда аэропортов:
 Александрия — военный аэропорт в Греции.
 Александрия — международный аэропорт в Египте.
 Александрия — аэропорт в штате Индиана, США.
 Александрия — аэропорт в штате Нью-Джерси, США.